Le qualificazioni del singolare  del Power Horse Cup 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie

  Aljaž Bedene (ultimo turno)
  Łukasz Kubot (qualificato)
  Guido Pella (qualificato)
  João Sousa (ultimo turno)

 Federico Delbonis (primo turno) 
 Illja Marčenko (secondo turno) 
 Jesse Huta Galung (secondo turno) 
 Evgenij Korolëv (qualificato)

Qualificati

  Evgenij Korolëv
  Łukasz Kubot

  Guido Pella 
  André Ghem

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

Note 

Power Horse Cup 2013
ATP World Tour 2013